Pantomime steht für:
 Pantomime, gestenreiche Darstellungsform ohne Sprache (die Pantomime) oder deren Darsteller (der Pantomime)
 Englische Pantomime, englischsprachiges Theatergenre
 eine Novelle des deutschen Schriftstellers Bruno Frank (1910), siehe Werke von Bruno Frank#Pantomime

Siehe auch:
 Pantomime Point, Landspitze von Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis